Maḩallāt kan syfta på följande platser:

Iran 

 Maḩallāt (kommunhuvudort i Iran), Markazi, 
 Shahrestān-e Maḩallāt, kommun, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar